

Patronyme 

 Jean-Marie Guyau (1854-1888), philosophe français ; 
 Augustin Guyau (1883-1917), philosophe français, fils de Jean-Marie Guyau et petit-fils d'Alfred Fouillée 
 Luc Guyau (1948- ), syndicaliste agricole français ;

Voir aussi 
 Augustine Tuillerie-Guyau, dite G. Bruno (1833-1923), écrivain français, épouse de Jean-Marie Guyau, puis d'Alfred Fouillée ;

Patronyme français